Gießhübel ist Namensbestandteil mehrerer sächsischer Orte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nahe der tschechischen Grenze:
 Berggießhübel, Ortsteil der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel
 Kleingießhübel, Ortsteil der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna
 Vorberggießhübel, Siedlung in Bad Gottleuba-Berggießhübel

Gießhübel ist der Name des Ortsteils
 Gießhübel (Münstertal/Schwarzwald), Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gießhübel bildet Teil des Namens der Ortschaft

 Rohrbach am Gießhübel

Gießhübel bzw. Gießhübl ist der deutsche Name folgender tschechischer Gemeinden:
 Olešnice v Orlických horách im Adlergebirge
 Stružná
 Vyskytná (Böhmisch Gießhübel)
 Vyskytná nad Jihlavou (Deutsch Gießhübel)
 Teil der Gemeinde Kyselka (Kyselka) (Bad Gießhübl)

Gießhübel ist der deutsche Name folgender rumänischer Orte:
 Gusu (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu

Giesshübel ist auch der Name eines Gebiets in Zürich-Wiedikon mit dem Bahnhof Zürich Giesshübel.

Gießhübelbach nennt man einen Abschnitt des Speyerbachs im Stadtgebiet von Speyer.

Gießhübel bezeichnet zudem das Mineralwasser Gießhübler Sauerbrunn, siehe Heinrich Mattoni

Siehe auch:
 Gießhübl
 Gießübel
 Gießübl